Особа, що заміняє когось у його відсутність, представник.
 Офіційна назва посади помічника начальника установи, органа. 
 Замісник (хімія)
 Замісник (шаблон проектування)

Посилання 
 Замісництво тимчасове  //